„Bellone” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Bellone” – początkowo fregata żaglowa typu Amazone, zwodowana w 1853 roku, przebudowana na fregatę śrubową i powtórnie zwodowana w 1858 roku
 „Bellone” (Q102) – okręt podwodny typu Bellone z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów